Ђорђе Пантелић може да се односити на:
 Ђорђе Пантелић (лекар) — или Георгије Пантелин, (Лединци, 27. септембар 1802 — Беч, 5. јун 1859) српског пречанина доктора медицине, књижевника и лекара. 
 Ђорђе Пантелић (политичар) — (Београд, 1836 — 27. август 1913, Београд) српског правника и политичара.
 Ђорђе Пантелић (фудбалер)